Die Open Sopra Steria de Lyon 2017 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Juni 2017 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 170 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Lyon